Langenthal (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern
Langenthal (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts